Кононово — топоним:

 Кононово — деревня, Архангельская область, Каргопольский район.
 Кононово — деревня, Архангельская область, Котласский район.
 Кононово — деревня, Владимирская область, Меленковский район.
 Кононово — деревня, Вологодская область, Вашкинский район.
 Кононово — деревня, Вологодская область, Устюженский район.
 Кононово — деревня, Калужская область, Износковский район.
 Кононово — деревня, Костромская область, Красносельский район.
 Кононово — деревня, Костромская область, Нерехтский район.
 Кононово — посёлок, Красноярский край, Сухобузимский район.
 Кононово — деревня, Московская область, Клинский район.
 Кононово — деревня, Новгородская область, Боровичский район.
 Кононово — деревня, Пермский край, Верещагинский район.
 Кононово — деревня, Пермский край, Добрянский район.
 Кононово — деревня, Псковская область, Локнянский район.
 Кононово — деревня, Псковская область, Палкинский район.
 Кононово — деревня, Смоленская область, Починковский район.
 Кононово — деревня, Смоленская область, Сафоновский район.
 Кононово — деревня, Тверская область, Кашинский район.
 Кононово — деревня, Тверская область, Осташковский район.
 Кононово — деревня, Тверская область, Селижаровский район.
 Кононово — деревня, Ярославская область, Угличский район.

См. также 
 Кононово-Ивасев — посёлок на Украине, Черкасская область, Звенигородский район.
 Кононово — река в Ярославской области, приток реки Катка.